

В'язовка — присілок, Алнаський район, Удмуртія
 В'язовка — присілок, Аургазинський район, Башкортостан
 В'язовка — присілок, Байкаловський район, Свердловська область
 В'язовка — присілок, Кармаскалинський район, Башкортостан
 В'язовка — присілок, Кігинський район, Башкортостан
 В'язовка — село, Оренбурзький район, Оренбурзька область
 В'язовка — присілок, Орловський район, Кіровська область
 В'язовка — хутір, Переволоцький район, Оренбурзька область
 В'язовка — село, Татишлинський район, Башкортостан
 В'язовка — присілок, Торбеєвський район, Мордовія

Див. також 
 В'язівка

ru:Вязовка